Ragnar Schlyter kan syfta på:

* Ragnar Schlyter (1845–1927), svensk klassisk filolog och skolman
 Ragnar Schlyter (1890–1954), svensk ingenjör och ämbetsman